River Dun ist der Name folgender Fließgewässer:

 River Dun (River Kennet), Nebenfluss des River Kennet in Wiltshire und Berkshire, England
 River Dun (River Test), Nebenfluss des River Test in Wiltshire und Hampshire, England
 River Dun (Nordirland), Fluss im County Antrim, Nordirland